Cet article répertorie les sondages à hauteur des États pour les primaires présidentielles du Parti démocrate américain de 2020, se déroulant entre  et . Les sondages listés dans cet article sont effectués entre l'élection présidentielle de 2016 et la fin des primaires démocrates de 2020.

*Lorsque les chiffres d'un candidat sont indiqués en italique, cela signifie que le sondage a été réalisé partiellement ou entièrement après son retrait des primaires.

Février 2020 : 155 délégués

3 février 2020 : 41 délégués

Caucus de l'Iowa : 41 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (49,8 % / 23) ; Bernie Sanders (49,6 % / 21) ; Martin O'Malley (0,3 % / 0)
 Résultats 2020 : Pete Buttigieg (25,3 % / 14) ; Bernie Sanders (26,7 % / 12) ; Elizabeth Warren (20,4 % / 8) ; Joe Biden (13,8 % / 6) ; Amy Klobuchar (12,3 % / 1)

11 février 2020 : 24 délégués

Primaire du New Hampshire : 24 délégués 

 Résultats 2016 : Bernie Sanders (60,2 % / 15) ; Hillary Clinton (37,7 % / 9)
 Résultats 2020 : Bernie Sanders (25,6 % / 9) ; Pete Buttigieg (24,3 % / 9) ; Amy Klobuchar (19,7 % / 6)

22 février 2020 : 36 délégués

Caucus du Nevada :  36 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (52,6 % / 20) ; Bernie Sanders (47,3 % / 15)
 Résultats 2020 : Bernie Sanders (40,5 % / 24) ; Joe Biden (18,9 % / 9) ; Pete Buttigieg (17,3 % / 3)

29 février 2020 : 54 délégués

Primaire de Caroline du Sud : 54 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (73,4 % / 39) ; Bernie Sanders (26,0 % / 14)
 Résultats 2020 : Joe Biden (48,7 % / 39) ; Bernie Sanders (19,8 % / 15)

Mars 2020 : 2 156 délégués

3 mars 2020 :  1 344 délégués

Primaire de l'Alabama : 52 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (77,8 % / 44) ; Bernie Sanders (19,2 % / 9)
 Résultats 2020 : Joe Biden (63,3 % / 44) ; Bernie Sanders (16,5 % / 8)

Primaire de l'Arkansas : 31 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (66,3 % / 22) ; Bernie Sanders (29,7 % / 10)
 Résultats 2020 : Joe Biden (40,5 % / 17) ; Bernie Sanders (22,5 % / 9) ; Michael Bloomberg (16,7 % / 5)

Primaire de Californie : 415 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (53,1 % / 254) ; Bernie Sanders (46,0 % / 221)
 Résultats 2020 : Bernie Sanders (33,7 % / 220) ; Joe Biden (26,4 % / 164) ; Michael Bloomberg (13,7 % / 24) ; Elizabeth Warren (12,4 % / 7)

Primaire de Caroline du Nord : 110 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (54,5 % / 60) ; Bernie Sanders (40,9 % / 47)
 Résultats 2020 : Joe Biden (43,0 % / 67) ; Bernie Sanders (24,1 % / 37) ; Michael Bloomberg (13,0 % / 4) ; Elizabeth Warren (10,5 % / 2)

Primaire du Colorado : 67 délégués 

 Résultats 2016 : Bernie Sanders (59,0 % / 41) ; Hillary Clinton (40,3 % / 25)
 Résultats 2020 : Bernie Sanders (36,1 % / 20) ; Joe Biden (23,6 % / 10) ; Michael Bloomberg (20,5 % / 10) ; Elizabeth Warren (17,3 % / 4)

Primaire du Maine : 24 délégués 

 Résultats 2016 : Bernie Sanders (64,2 % / 17) ; Hillary Clinton (35,5 % / 8)
 Résultats 2020 : Joe Biden (34,1 % / 11) ; Bernie Sanders (32,9 % / 9) ; Elizabeth Warren (15,7 % / 4)

Primaire du Massachusetts : 91 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (49,7 % / 46) ; Bernie Sanders (48,3 % / 45)
 Résultats 2020 : Joe Biden (33,7 % / 37) ; Bernie Sanders (26,7 % / 29) ; Elizabeth Warren (21,4 % / 25)

Primaire du Minnesota : 75 délégués 

 Résultats 2016 : Bernie Sanders (61,2 % / 46) ; Hillary Clinton (38,1 % / 31)
 Résultats 2020 : Joe Biden (38,6 % / 38) ; Bernie Sanders (29,9 % / 27) ; Elizabeth Warren (15,4 % / 10)

Primaire de l'Oklahoma : 37 délégués 

 Résultats 2016 : Bernie Sanders (51,9 % / 21) ; Hillary Clinton (41,5 % / 17)
 Résultats 2020 : Joe Biden (38,7 % / 21) ; Bernie Sanders (25,4 % / 13) ; Michael Bloomberg (13,9 % / 3)

Primaire des Samoa américaines : 6 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (68,3 % / 4) ; Bernie Sanders (25,7 % / 2)
 Résultats 2020 : Michael Bloomberg (49,9 % / 4) ; Tulsi Gabbard (29,3 % / 2)

Primaire du Tennessee : 64 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (66,1 % / 44) ; Bernie Sanders (32,5 % / 23)
 Résultats 2020 : Joe Biden (41,7 % / 33) ; Bernie Sanders (25,0 % / 20) ; Michael Bloomberg (15,5 % / 10) ; Elizabeth Warren (10,4 % / 1)

Primaire du Texas : 228 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (65,2 % / 147) ; Bernie Sanders (33,2 % / 75)
 Résultats 2020 : Joe Biden (34,4 % / 111) ; Bernie Sanders (29,9 % / 102) ; Michael Bloomberg (14,2 % / 10) ; Elizabeth Warren (11,7 % / 5)

Primaire de l'Utah : 29 délégués 

 Résultats 2016 : Bernie Sanders (77,2 % / 27) ; Hillary Clinton (19,8 % / 6)
 Résultats 2020 : Bernie Sanders (34,6 % / 12) ; Michael Bloomberg (16,7 % / 4) ; Joe Biden (17,4 % / 3) ; Elizabeth Warren (15,5 % / 2)

Primaire du Vermont : 16 délégués 

 Résultats 2016 : Bernie Sanders (85,7 % / 16) ; Hillary Clinton (13,6 % / 0)
 Résultats 2020 : Bernie Sanders (50,7 % / 11) ; Joe Biden (22,0 % / 5)

Primaire de Virginie : 99 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (64,3 % / 62) ; Bernie Sanders (35,2 % / 33)
 Résultats 2020 : Joe Biden (53,3 % / 67) ; Bernie Sanders (23,1 % / 31) ; Elizabeth Warren (10,8 % / 1)

10 mars 2020 :  365 délégués

Primaire du Dakota du Nord : 14 délégués 

 Résultats 2016 : Bernie Sanders (64,2 % / 13) ; Hillary Clinton (26,6 % / 5)
 Résultats 2020 :

Primaire des Démocrates de l'étranger : 13 délégués 

 Résultats 2016 : Bernie Sanders (68,8 % / 9) ; Hillary Clinton (30,9 % / 4)
 Résultats 2020 :

Primaire de l'Idaho : 20 délégués 

 Résultats 2016 : Bernie Sanders (78,0 % / 18) ; Hillary Clinton (21,2 % / 5)
 Résultats 2020 :

Primaire du Michigan :  125 délégués 

 Résultats 2016 : Bernie Sanders (49,7 % / 67) ; Hillary Clinton (48,3 % / 63)
 Résultats 2020 :

Primaire du Mississippi : 36 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (82,5 % / 31) ; Bernie Sanders (16,6 % / 5)
 Résultats 2020 :

Primaire du Missouri : 68 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (49,6 % / 36) ; Bernie Sanders (49,4 % / 35)
 Résultats 2020 :

Primaire de l'État de Washington : 89 délégués 

 Résultats 2016 : Bernie Sanders (72,7 % / 74) ; Hillary Clinton (27,1 % / 27)
 Résultats 2020 :

14 mars 2020 : 6 délégués

Primaire des Îles Mariannes du nord : 6 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (54,0 % / 4) ; Bernie Sanders (34,4 % / 2)
 Résultats 2020 :

17 mars 2020 : 441 délégués

Primaire de l'Arizona : 67 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (56,3 % / 42) ; Bernie Sanders (41,4 % / 33)
 Résultats 2020 :

Primaire de Floride : 219 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (64,4 % / 141) ; Bernie Sanders (33,3 % / 73)
 Résultats 2020 :

Primaire de l'Illinois : 155 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (50,6 % / 79) ; Bernie Sanders (48,6 % / 77)
 Résultats 2020 :

Avril 2020 : 249 délégués

7 avril 2020 : 84 délégués

Primaire du Wisconsin : 84 délégués 

Résultats 2016 : Bernie Sanders (56,6 % / 48) ; Hillary Clinton (43,1 % / 38)
Résultats 2020 :

10 avril 2020 : 15 délégués

Primaire de l'Alaska : 15 délégués 

Résultats 2016 : Bernie Sanders (79,6 % / 13) ; Hillary Clinton (20,2 % / 3)
Résultats 2020 :

17 avril 2020 : 14 délégués

Primaire du Wyoming : 14 délégués 

Résultats 2016 : Bernie Sanders (55,7 % / 7) ; Hillary Clinton (44,3 % / 7)
Résultats 2020 :

28 avril 2020 : 136 délégués

Primaire de l'Ohio : 136 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (56,1 % / 81) ; Bernie Sanders (43,1 % / 62)
 Résultats 2020 :

Mai 2020 : 153 délégués

2 mai 2020 : 39 délégués

Primaire du Kansas : 39 délégués 

Résultats 2016 : Bernie Sanders (67,9 % / 23) ; Hillary Clinton (32,1 % / 10)
Résultats 2020 :

12 mai 2020 : 29 délégués

Primaire du Nebraska : 29 délégués 

Résultats 2016 : Bernie Sanders (57,2 % / 15) ; Hillary Clinton (42,9 % / 10)
Résultats 2020 :

19 mai 2020 : 61 délégués

Primaire de l'Oregon : 61 délégués 

Résultats 2016 : Bernie Sanders (56,2 % / 36) ; Hillary Clinton (42,1 % / 25)
Résultats 2020 :

22 mai 2020 : 24 délégués

Primaire d'Hawaï : 24 délégués 

Résultats 2016 : Bernie Sanders (71,5 % / 17) ; Hillary Clinton (28,4 % / 8)
Résultats 2020 :

Juin 2020 : 968 délégués

2 juin 2020 : 500 délégués

Primaire du Dakota du Sud : 16 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (51,0 % / 10) ; Bernie Sanders (49,0 % / 10)
Résultats 2020 :

Primaire du Delaware : 21 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (59,8 % / 12) ; Bernie Sanders (39,1 % / 9)
Résultats 2020 :

Primaire de l'Indiana : 82 délégués 

Résultats 2016 : Bernie Sanders (52,5 % / 44) ; Hillary Clinton (47,5 % / 39)
Résultats 2020 :

Primaire du Maryland : 96 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (62,5 % / 60) ; Bernie Sanders (33,8 % / 35)
Résultats 2020 :

Primaire du Montana : 19 délégués 

Résultats 2016 : Bernie Sanders (51,5 % / 11) ; Hillary Clinton (44,2 % / 10)
Résultats 2020 :

Primaire du Nouveau-Mexique : 34 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (51,5 % / 18) ; Bernie Sanders (48,5 % / 16)
Résultats 2020 :

Primaire de Pennsylvanie : 186 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (55,6 % / 106) ; Bernie Sanders (43,5 % / 83)
Résultats 2020 :

Primaire de Rhode Island : 26 délégués 

Résultats 2016 : Bernie Sanders (53,6 % / 13) ; Hillary Clinton (42,1 % / 11)
Résultats 2020 :

Primaire de Washington D.C. : 20 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (78,0 % / 16) ; Bernie Sanders (20,7 % / 4)
Résultats 2020 :

6 juin 2020 : 7 délégués

Primaire des Îles Vierges : 7 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (86,7 % / 7) ; Bernie Sanders (12,6 % / 0)
Résultats 2020 :

9 juin 2020 : 133 délégués

Primaire de Géorgie : 105 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (71,3 % / 73) ; Bernie Sanders (28,2 % / 29)
 Résultats 2020 :

Primaire de Virginie-Occidentale : 28 délégués 

Résultats 2016 : Bernie Sanders (51,4 % / 18) ; Hillary Clinton (35,8 % / 11)
Résultats 2020 :

23 juin 2020 : 328 délégués

Primaire du Kentucky : 54 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (46,8 % / 28) ; Bernie Sanders (46,3 % / 27)
Résultats 2020 :

Primaire de New York : 274 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (57,5 % / 139) ; Bernie Sanders (41,6 % / 108)
Résultats 2020 :

Juillet 2020 : 180 délégués

7 juillet 2020 : 126 délégués

Primaire du New Jersey : 126 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (63,2 % / 79) ; Bernie Sanders (36,8 % / 47)
Résultats 2020 :

11 juillet 2020 : 54 délégués

Primaire de Louisiane : 54 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (71,1 % / 37) ; Bernie Sanders (23,2 % / 14)
Résultats 2020 :

Août 2020 : 60 délégués

11 août 2020 : 60 délégués

Primaire du Connecticut :  60 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (51,8 % / 28) ; Bernie Sanders (46,4 % / 27)
Résultats 2020 :

Dates indéterminées

Primaire de Guam : 7 délégués 

Résultats 2016 : Hillary Clinton (59,5 % / 4) ; Bernie Sanders (40,5 % / 3)
Résultats 2020 :

Primaire de Porto Rico : 51 délégués 

 Résultats 2016 : Hillary Clinton (59,7 % / 37) ; Bernie Sanders (37,9 % / 23)
 Résultats 2020 :

Notes et références

Voir aussi 

 Primaires présidentielles du Parti démocrate américain de 2020
 Sondages nationaux pour les primaires présidentielles du Parti démocrate de 2020

Primaires présidentielles du Parti démocrate américain de 2020
Élection aux États-Unis par État
Presidentielles, 2020, primaires democrates